

Hydronyme 
 La  est un fleuve côtier du nord-ouest de la France, en Normandie, dans le département du Calvados, qui se jette dans la Manche à Courseulles-sur-Mer.

Toponymes 
   est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
  est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
  est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
   est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
  est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
   est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie
  est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
   est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie
   est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie

Intercommunalité 
 La  est une structure intercommunale française, située dans le département du Calvados.